mendel – jednostka liczności
 Mendel – rzeka w Rosji
 Mendel – czeska stacja polarna

Osoby:
 Gregor Mendel – austriacki zakonnik i genetyk
 Henriette Mendel
 Mendel Gdański – tytułowy bohater noweli M. Konopnickiej
 Marta Mendel – polska przedstawicielka nauk weterynaryjnych

Zobacz też